Gary Nicklaus – ex golfista statunitense
 Jack Nicklaus – ex golfista statunitense
 Olivier Nicklaus – regista, sceneggiatore, attore, critico cinematografico e scrittore francese
 Niklaus Klaus Mikaelson è un personaggio della serie televisiva the vampire diaries creata da Julie Plec e Kevin Williamson

Pagine correlate 
 Niklaus